Убийцы — совершившие убийство. Производные значения:

  — рассказ Эрнеста Хемингуэя, 1927.

Музыка:

 «Убийцы» — электроклэш-группа из Томска.

Фильмы:
 «Убийцы» — кинофильм, 1946, США, реж. Роберт Сиодмак. По мотивам рассказа Э. Хемингуэя.
 «Убийцы» — короткометражный фильм, 1956, СССР, реж. Андрей Тарковский. Экранизация рассказа Э. Хемингуэя.
 «Убийцы» — кинофильм, 1964, США, реж. Дон Сигел. По мотивам рассказа Э. Хемингуэя.
  () — короткометражный фильм, 1992, Франция, реж. Матьё Кассовиц.
 «Убийцы» («Наёмные убийцы») — кинофильм, 1995; США, Франция; реж. Ричард Доннер.
  () — кинофильм, 2006, Франция, реж. Патрик Гранперре.
 «Убийцы» — кинофильм, 2012, Китай, реж. Жао Линшан.

См. также 
 Убийца(ы) () — кинофильм, 1997; Франция, Германия; реж. Матьё Кассовиц.
 Убийца (фильм)
 Киллер (значения)